Garamszegi Gábor (1957) közgazdász, a Betonútépítő Vállalat volt vezérigazgatója

 Garamszegi Gábor (1962–2021) szinkronszínész, buszvezető, pedagógus

Jegyzetek